Irene Schultz ist der Name folgender Personen:

* Irene Schultz (Tennisspielerin), deutsche Tennisspielerin
 Irene Lichtscheidl-Schultz (* 1955), österreichische Botanikerin